Vlahovići est un toponyme qui peut désigner :

Vlahovići, un village situé dans la municipalité de Ljubinje et dans la République serbe de Bosnie ;
Vlahovići, un village situé dans la municipalité de Novo Goražde et dans la République serbe de Bosnie ;
Vlahovići, un village situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité de Pale et dans la République serbe de Bosnie ;
Vlahovići, un village situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vlahovići, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;

Vlahovići, un village situé dans la municipalité de Kolašin.